Лесно́й Куро́рт — сельский посёлок в составе рабочего посёлка Красные Баки в Нижегородской области.

Располагается на берегу левобережной старицы реки Ветлуги в месте впадения в неё реки Шижмы в двух километрах от основного русла Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 218 чел.

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района